Молодёжный парк:

 Молодёжный парк (Липецк)
 Молодёжный парк (Самара)
 Молодёжный парк (Харьков)